Föderalisten sind allgemein Anhänger des Föderalismus, speziell:
 die Verfasser der Federalist Papers (Federalists), Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, siehe auch Föderalistische Partei
 die Anhänger einer föderalen Struktur in Argentinien und Kolumbien Anfang des 19. Jahrhunderts
 Verfechter des föderalen Prinzips der Bundesrepublik Deutschland, siehe Föderalismus in Deutschland
 Anhänger einer bundesstaatlichen Struktur Europas, programmatisch vertreten durch die Union Europäischer Föderalisten und deren Jugendorganisation Junge Europäische Föderalisten, siehe auch Europäischer Föderalismus
 die Gegner des Schweizer Zentralstaates zur Zeit der Helvetischen Republik, siehe Helvetische Republik
 Weltföderalisten, die einen Föderalismus auf globaler Ebene anstreben.
 Anhänger eines nicht zentralen Gemeinwesens, das auf gleichberechtigten Kommunen basiert, siehe Anarchismus
 Bezeichnung für Anhänger der Nordstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg, siehe Amerikanischer Bürgerkrieg